Spionicola – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 2009 roku przez zoologów Tagea K. S. Björnberga; Vasilya I. Radashevsky'ego.

Gatunek
Spionicola mystaceus Björnberg & Radashevsky, 2009

Przypisy 

Clausiidae